Camillo Borghese (1552-1621) – conosciuto come papa Paolo V, 233º papa della Chiesa Cattolica
Camillo I Borghese (1693-1763) – 4º principe di Sulmona
Camillo II Borghese (1775-1832) – 6º principe di Sulmona